Кубок Шпенглера 1955 — 30-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1955 року.

Підсумкова таблиця та результати

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1955
1955 у хокеї з шайбою